

События 
 Консулы: Марк Валерий Мессала (патриций) и Гай Ливий Салинатор (плебей); преторы: Гай Стертиний (на Сардинии) и Марк Клавдий Марцелл (в Риме).
 Победа римлян над этолийцами. Этолийцы лишились некоторых областей, некоторых прав и уплатили контрибуцию. Заключён Апамейский мир.
 Городам Арпинуму, Формиям и Фунди даровано полное римское гражданство
 Филопемон и ахейцы вынуждают Спарту к подчинению.

Скончались 
 Хуэй-Ди, китайский император из династии Хань.

См. также

Примечания